Salvador (Arcos de Valdevez), een plaats in Portugal
 Salvador (band) uit de christelijke muziekindustrie
 Salvador (Beja), een plaats in Portugal
 Salvador (druif), een druivenras
 Salvador (film), een film uit 1986
 Salvador (geslacht), een geslacht uit de Nederlandse adel
 Salvador (Lanao del Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Lanao del Norte
 Salvador (microregio), in bovenstaande mesoregio, waarin de stad ligt
 Salvador (Penamacor), een plaats in Portugal
 Salvador (Puig Antich), een film uit 2006
 Salvador (Ribeira de Pena), een plaats in Portugal
 Salvador (schip, 1912), een schip in de Aliyah Bet
 Salvador (Serpa), een plaats in Portugal
 Salvador (stad), de derde stad van Brazilië
 Salvador (Torres Novas), een plaats in Portugal
 Metropolitana de Salvador, mesoregio in de deelstaat Bahia
 El Salvador, een land in Centraal-Amerika
een variant van Salvator, een voornaam voor jongens

Zie ook
Salvator (doorverwijspagina)